Línia 2 (Rodalies Barcelona)
 Línia 2 del metro de Barcelona
 Línia 2  o Tramvia Tavernes Blanques-Nazaret
 Línia 2 TER Llenguadoc Rosselló
 Línia 2 (Rodalies València)
 Línia 2 del metro de París
 Línia 2 del TRAM Metropolità d'Alacant
 Línia 2 (Rodalies Madrid)
 Línia 2 del metro de Sevilla